Beyond the Red Mirror (рус. «За красным зеркалом») — десятый студийный альбом немецкой пауэр-метал группы Blind Guardian, вышедший 30 января 2015 года на лейбле Nuclear Blast.

Участники записи 
 Blind Guardian
 Ханси Кюрш — вокал, бас-гитара;
 Андре Ольбрих — ведущая гитара;
 Маркус Зипен — ритм-гитара;
 Фредерик Эмке — ударные, перкуссия.

Позиции в чартах

Недельные чарты

Примечания 

Альбомы Blind Guardian
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы-сиквелы